Unnatural Selection steht für:
 Unnatural Selection, britischer Spielfilm von Bill Baggs aus der Reihe P.R.O.B.E., siehe P.R.O.B.E.#Unnatural Selection (1996)
 Unnatural Selection (Computerspiel), Computerspiel für DOS-PCs (1993)
 Unnatural Selection (Dokumentarserie), Dokumentarserie von Netflix (2019)
 Unnatural Selection, Musikalbum der Thrash-Metal-Band Flotsam and Jetsam (1999)
 Unnatural Selection, Musikalbum der Thrash-Metal-Band Havok (Band) (2013)

Siehe auch:
 Natural Selection, Begriffsklärung